Алексей Поляко́в:
 Поляков, Алексей Александрович (род. 1985) — российский гандболист.
 Поляков, Алексей Гаврилович (1873—?) — депутат Государственной думы Российской империи.
 Поляков, Алексей Иванович (род. 1943) ― украинский художник.
 Поляков, Алексей Николаевич (род. 1974) — российский и узбекский футболист.